Чемпіонат Шотландії з футболу 1962—1963 — 66-й сезон у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 22 серпня 1962 та фінішував 27 травня 1963. Свій тридцять третій титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation  

1963
Шотландія
Шотландія